Il doppio  dello  Serbia Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Łukasz Kubot e Oliver Marach erano i campioni uscenti, ma non hanno partecipato a questa edizione. Il 9 maggio 2010 si è disputata la finale, che ha visto vincitrice la coppia Gonzalez-Rettenmaier che ha battuto in due set gli avversari polacchi per 7-6 6-1.

Teste di serie

 Johan Brunström /  Jean-Julien Rojer (semifinali)
 Ross Hutchins /  Jordan Kerr (semifinali)

 Sebastián Prieto /  Rogier Wassen (primo turno) 
 Leonardo Mayer /  Horacio Zeballos (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni

Serbia Open 2010
ATP World Tour 2010